Die Bulgaria Open 2017 im Tischtennis waren das achte Turnier der ITTF World Tour 2017. Es fand vom 15. bis 20. August 2017 im bulgarischen Panagjurischte statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Bulgaria Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. Dezember 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 4. Dezember 2020)

ITTF World Tour
Sport (Panagjurischte)
Tischtenniswettbewerb in Bulgarien
Tischtennisveranstaltung 2017